Берёзовка — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Воронцовской волости.

Расположена в 22 км к востоку от города Остров и в 4 км к западу от волостного центра, села Воронцово.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 2 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)